Příjmení Šarapatka může označovat:

 Bořivoj Šarapatka (* 1959) – krajinný ekolog, pedolog a politik
 Josef Jan Šarapatka (1731–1795) – hudební skladatel a varhaník
 Milan Šarapatka (* 1955) – politik a diplomat
 Zdeněk Šarapatka (* 1958) – novinář a politik

Externí odkazy 
 

Česká příjmení